Biləsuvar (plaats), plaats in Azerbeidzjan
 Biləsuvar (district), district in Azerbeidzjan